Joldea este un nume românesc care se poate referi la:
 Ioan Joldea, domn al Moldovei
 Ștefan Joldea (1570, Vânători-Neamț  ?), un boier moldovean
 Șioldea

Nume de familie românești